El término rúbrica (del latín rubrīca, latinismo que proviene a su vez de ruber, rojo), puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 En la docencia, a una rúbrica, una herramienta de calificación para realizar evaluaciones subjetivas;
 A una rúbrica, un trazo o rasgo que acompaña al nombre escrito y que forma parte del mismo;
 En un libro, a una rúbrica, una letra, pasaje o sección de un texto que se realza en tinta roja;
 En la religión católica, a una rúbrica, el conjunto de las reglas para la celebración de la liturgia.